Název Střížovice má více obcí:

 Střížovice (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Střížovice (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Střížovice (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec

a také několik vesnic:

 Střížovice (Chlumec) – ves v obci Chlumec v okrese Ústí nad Labem
 Střížovice (Kropáčova Vrutice) – ves v obci Kropáčova Vrutice v okrese Mladá Boleslav
 Střížovice (Myštice) – ves v obci Myštice v okrese Strakonice
 Střížovice (Pěnčín) – ves v obci Pěnčín v okrese Liberec
 Střížovice (Snědovice) – ves v obci Snědovice v okrese Litoměřice